La Thailand Premier League 2008 è stata la 12ª edizione del massimo campionato di calcio thailandese. La stagione è iniziata il 17 febbraio 2008. Il  era la squadra campione in carica.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione della Thailandia e ammessa alla AFC Champions League 2009
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2009
      Retrocessa in Thai Division 1 League 2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2009
2009